

Благовіщенський район — адміністративна одиниця, Алтайський край
 Благовіщенський район — адміністративна одиниця, Амурська область
 Благовіщенський район — адміністративна одиниця, Башкортостан

Благовіщенський район — адміністративна одиниця, Кіровоградська область